El topónimo Red River puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Seis municipios en el estado de Arkansas:
 Red River, en el condado de Little River.
 Red River, en el condado de Miller.
 Red River, en el condado de Searcy.
 Red River, en el condado de Stone.
 Red River, en el condado de Van Buren.
 Red River, en el condado de White.
 Red River, una parroquia en el estado de Luisiana.
 Red River, un pueblo en el estado de Nuevo México.
 Red River, un condado en el estado de Texas.
 Red River, un pueblo en el estado de Wisconsin.
Es, además, el título original de la película Río Rojo (1948), dirigida por Howard Hawks, y el título de la película de 1988 '''''Red River.